Аав () — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Аав, Герман Васильевич (архиепископ Герман; 1878—1961) — финляндский священник эстонского происхождения.
 Аав, Тыну Хугоевич (1939—2019) — эстонский актёр.
 Аав, Эвальд (1900—1939) — эстонский композитор и дирижёр, один из основоположников эстонской национальной оперы.